Romániai települések
 Munteni (Bihar megye)
 Munteni (Galați megye)
 Munteni (Iași megye)
 Munteni (Neamț megye)
 Munteni (Vâlcea megye)